Babieniec – potok, dopływ Słopniczanki
 Babieniec – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Korsze
 Babieniec – do końca 2017 roku nazwa przysiółka Babiniec w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim